Alberto Magliozzi (1949) – fotografo italiano
 Ray Magliozzi (1949) – conduttore radiofonico, attore e doppiatore statunitense, fratello dell'attore Tom
 Tom Magliozzi, propr. Thomas Louis Magliozzi (1937-2014) – attore e doppiatore statunitense